Damallsvenskan 2022, officiellt namn OBOS Damallsvenskan 2022, är den 35:e säsongen av Damallsvenskan, Sveriges högsta division i fotboll för damer. Nytt för denna säsongen är att utökningen från 12 till 14 lag innebär att det kommer spelas 26 omgångar totalt. Serien inleddes den 26 mars och avslutas den 6 november. Ett kvalspel infördes också, där laget på tolfteplats får möta det tredjeplacerade laget från Elitettan 2022 om en plats i Damallsvenskan 2023.

Händelser

TV-avtal
Den  meddelade Elitfotboll Dam (EFD) tillsammans med Nordic Entertainment Group (NENT Group), att den sistnämnda skulle förvärva sändningsrättigheterna för Damallsvenskan mellan säsongerna 2022–2026. Viaplay visar samtliga matcher i de 26 omgångarna i 10 länder, varav minst två matcher per omgång sänds på TV6 i Sverige.

Organisatoriska förändringar i lagen
AIK meddelar den 9 maj att sportchefen Anne Mäkinen, chefstränaren Maiju Ruotsalainen och assisterande tränaren Scott Swainston får lämna sina roller på grund av otillräckliga resultat. De ersätts tillfälligt av Herish Sadi (t.f. sportchef), Jesper Björk och Nebojša Novaković (huvudtränare), samt Michael Nilsson (assisterande tränare). Jesper Björk ansvarar för träning och matchcoacning, Nebojša Novaković bistår och följer matcher från läktaren.

Lag
Eftersom serien utökades till 14 lag så kvalificerade sig de elva högst placerade lagen från fjolårets säsong samt tre lag som blev uppflyttade från Elitettan – Umeå IK, IFK Kalmar och IF Brommapojkarna.

Städer och Arenor

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Kval till Damallsvenskan 2023

IF Brommapojkarna till Damallsvenskan med det ackumulerade slutresultatet 4–1.

Statistik

Skytteligan

Assistligan

Hattricks

Noter
4 Spelaren gjorde 4 mål(H) – Hemmalag(B) – Bortalag

Se även 
 Allsvenskan 2022
 Elitettan 2022
 Superettan 2022
 Ettan 2022
 Division 1 för damer 2022
 Svenska cupen: 2021/2022 2022/2023
 Svenska cupen: 2021/2022 2022/2023 (damer)

Källor
 Damallsvenskan.se

Referenser

Fotboll i Sverige 2022
Fotbollssäsongen 2022
2022